Millau puede referirse a:

 La comuna francesa de Millau.
 El Viaducto de Millau, inaugurado en 2004 y que en esa fecha era el más alto del mundo.